Bermejo bezeichnet:

den Familiennamen folgender Personen
 Bartolomé Bermejo (~1430–1496+), spanischer Maler
 Javier Bermejo (* 1978), spanischer Hochspringer
 Jennifer Gutiérrez Bermejo (* 1995), spanische Handballspielerin
 Paco Bermejo (* 1955), spanischer Fußballspieler
 Paloma López Bermejo (* 1962), spanische Politikerin, MdEP
 Ricardo Bermejo (1900–??), chilenischer Radrennfahrer
 Segismundo Bermejo (1832–1899), spanischer Admiral

Verwaltungseinheiten
 ein Departamento in der argentinischen Provinz Chaco, siehe Departamento Bermejo (Chaco)
 ein Departamento in der argentinischen Provinz Formosa, siehe Departamento Bermejo (Formosa)
 einen Ort in der argentinischen Provinz Mendoza, siehe Bermejo (Mendoza)
 einen Ort in der argentinischen Provinz San Juan, siehe Bermejo (San Juan)
 ein Kanton in dem bolivianischen Departamento Tarija, siehe Bermejo (Kanton)
 eine Stadt in dem bolivianischen Departamento Tarija, siehe Bermejo (Stadt)

Geographische Orte
 ein Nebenmeer des Pazifiks zwischen der Halbinsel Niederkalifornien und Mexiko, siehe Golf von Kalifornien
 einen Fluss im Norden Argentiniens und im Süden Boliviens, siehe Río Bermejo
 einen Abschnitt des Río Salado del Oeste
 eine zur Provinz Buenos Aires gehörende Insel, siehe Bermejo (Insel)

Schiffe
 eine Klasse von argentinischen Kanonenbooten, siehe Bermejo (Schiffsklasse)
 die ARA Bermejo